Камати — имя собственное японского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Камати, Норико (более известна как Сэйко Мацуда; род. 1962) — японская певица (идол) и актриса.
 Камати, Такэо (1936—2014) — японский стрелок, олимпийский чемпион.
 Камати, Чарльз (род. 1978) — кенийский бегун на длинные дистанции.